MVU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Musgrave (Australia)